Blackwater Worldwide – amerykańska prywatna agencja ochrony
 Blackwater Park – album zespołu Opeth

Miejsca 
Miejscowości w Australii:
 Blackwater – miejscowość w stanie Queensland
Miejscowości w USA:
 Blackwater – jednostka osadnicza w stanie Arizona, w hrabstwie Pinal
 Blackwater – miasto w stanie Missouri, w hrabstwie Cooper
Gminy w USA:
 Blackwater (ang. Blackwater Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Cooper
 Blackwater (ang. Blackwater Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Pettis
 Blackwater (ang. Blackwater Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Saline
 Blackwater (ang. Blackwater Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie McLean
Miejscowości w Irlandii:
 Blackwater – miasto w hrabstwie Wexford
Miejscowości w Wielkiej Brytanii:
 Blackwater – miejscowość w hrabstwie Dorset (Anglia)
 Blackwater – miejscowość w hrabstwie Hampshire (Anglia)
 Blackwater – miejscowość w Kornwalii (Anglia)
 Blackwater – miejscowość na wyspie Wight (Anglia)

Rzeki 
W Irlandii:
 Blackwater – rzeka przepływająca przez hrabstwa Cavan i Meath
 Blackwater – rzeka przepływająca przez hrabstwa Kildare i Meath
 Munster Blackwater – rzeka w prowincji Munster (przepływa przez hrabstwa Kerry, Cork i Waterford)
 Blackwater – rzeka w prowincji Ulster (przepływa przez hrabstwa Armagh i Tyrone oraz Monaghan)
 Blackwater – rzeka w hrabstwie Kerry